63-й Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1981 года () прошёл в городе Ассен с 9 по 20 апреля.

Призёры:

 — Яннес Ван дер Вал — 17 очков,

 — Роб Клерк, Харм Вирсма — по 14 очков.

Ход турнира 
Тройка призёров чемпионата не изменилась с предыдущего чемпионата. Но если в 1980 году потребовался дополнительный матч для определения победителя, поскольку все трое набрали по 14 очков, то в 1981-м Яннес ван дер Вал победил досрочно за тур до конца Чемпионата, выиграв решающую партию 10-го тура у Роба Клерка, чемпиона 1980 года. Для Яннеса это первая победа на чемпионатах страны.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1981 год в шашках
Спортивные соревнования в Ассене
Апрель 1981 года
Спорт в Нидерландах в 1981 году